La liebre es un mamífero de la familia Leporidae, pero también puede referirse a:
 En astronomía, la liebre es una constelación.
 En atletismo, una liebre es un corredor que marca el ritmo durante la primera parte de la carrera.
 En el horóscopo chino, liebre es otra forma de llamar al signo del conejo.
 En Chile, se denomina liebre a un taxibús (autobús pequeño), por lo rápido que corre por la ciudad.
 También se denomina liebre a un jeroglífico egipcio.